Erik Lindgren, švedski hokejist, * 20. december 1902, Stockholm, Švedska, † 23. julij 1973, Švedska.

Lindgren je v svoji karieri igral za klub Djurgårdens IF v švedski ligi, za švedsko reprezentanco pa je nastopil na enem Svetovnem prvenstvu in enem Evropskem prvenstvu, na katerem je bil dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska 2. liga
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo
| 31
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 32
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 32/33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Djurgårdens IF